A Cook Partisan Voting Index (Cook PVI, PVI, or CPVI) egy mértékegység, ami azt méri, hogy egy bizonyos szavazókörzet vagy állam az Egyesült Államokban a Demokrata vagy a Republikánus Pártot részesíti-e előnyben, az alapján, hogy az előző két elnökválasztáson hogyan szavaztak.

Az indexet minden választási ciklus és körzet-újrarajzolás után frissítik. A The Cook Political Report 1997 augusztusában mutatta be először a mértékegységet, hogy jobban be tudja mutatni a kerületek versenyképességét, az 1992-es és 1996-os választás adatai alapján. A legutóbbi kiadása a 2022-es Cook Partisan Voting Index, amit egy frissített formulával adtak ki.

Formátum és kiszámítás 
A Cook Partisan Voting Index egy betűből, egy pluszjelből és egy számból áll. A betű (a D a Demokrata Pártot, az R a Republikánus Pártot jelképezi) azt a pártot jelzi, amelyiket előnyben részesíti a körzet vagy az állam. A szám pedig ennek az előnynek a mértékét jelzi, a legközelebbi százalékpontban. Az az kerület vagy állam, ami fél ponton belül teljesít az országos átlaghoz képest, „egyenlő” megjelölést kap.

A PVI kiszámítási folyamata a következő: az előnyben lévő jelölt átlagos szavazatrészvényét az előző kettő kétpárti elnökválasztásról összehasonlítják a párt országos átlagával. A 2022-es formula nagyobb hangsúlyt helyez a legutóbb történt elnökválasztásra, ahelyett, hogy az előző kettőre egyenlőként tekintene.

Kongresszusi kerületenként 
A kongresszusi kerületek jelenlegi PVI-értéke a 2016-os és a 2020-as elnökválasztás alapján vannak kiszámítva. Michigan nyolcadik választókerülete (R+1) számít a medián kongresszusi kerületnek, azaz pontosan 217 kerület demokratább és 2017 republikánusabb, mint ez. 2022-ben a Képviselőházban 222 kerület republikánusabb és 206 demokratább, mint az országos átlag. A kétesélyes államok száma 82 (D+5 és R+5 között).

Államonként

Szélsőségek és tendenciák 
Az ország legdemokratább körzete Kalifornia 12. szavazókerülete, ami Oakland városával esik egy területre és PVI-értéke D+40. A legrepublikánusabb pedig Alabama negyedikje, R+33 értékkel, aminek képviselője a republikánus Robert Aderholt. R+25-ös PVI-értékkel Wyoming a legrepublikánusabb állam, míg Vermont (D+16) a legdemokratább. A legdemokratább állam vagy terület viszont az ország fővárosa, a szélsőségesebben demokrata Washington, D+43-as értékkel.

A Szenátusban a legrepublikánusabb állam, aminek demokrata a szenátora, Virginia (R+22), ahol Joe Manchin a képviselő. A legkevésbé demokrata állam, ahol mindkét szenátor demokrata pedig Georgia (R+3), Jon Ossoff és Raphael Warnock képviseletében. A legdemokratább állam, aminek republikánus a szenátora Maine (D+2), ahol Susan Collins a szenátor. A legkevésbé republikánus állam, ahol mindkét képviselő a párt tagja Florida (R+3), Marco Rubio és Rick Scott, illetve Észak-Karolina (R+3), Richard Burr és Thom Tillis szenátorokkal.

Megjegyzések

Jegyzetek 

Az Amerikai Egyesült Államok politikai élete